Takeshi Sawada
Takeshi Urata
Takeshi Kitano
Takeshi Kaneshiro
Takeshi Watabe
Takeshi Okada
Takeshi Aoki
Takeshi Miura
Takeshi Shudo
Takeshi Aono
Takeshi Nagata
Takeshi Tsuruno

Desambiguação